Beurer steht für:

 Beurer, deutsches Medizintechnikunternehmen 

Beurer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Ambrosius Beurer (1716–1754), Nürnberger Arzt und Naturforscher 
 Monica Beurer (* 1961), Schweizer Fotografin
 Wolfgang Beurer, mittelalterlicher Maler, Zeichner und Kupferstecher